Джи́ллиан Мэй А́рмстронг (; 18 декабря 1950, Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, арт-директор.

Биография 
Джиллиан Мэй Армстронг родилась 18 декабря 1950 года в Мельбурне (штат Виктория, Австралия), став средним ребёнком в семье агента по недвижимости и учительницы начальных классов.

Джиллиан окончила «Vermont High».

Карьера 
В 1970 году Джиллиан стала первым женщиной-режиссёром в Австралии, сняв фильм «Старик и собака», и в настоящее время она сняла 27 фильмов. Также Армстронг является сценаристом, продюсером, арт-директором и актрисой.

Джиллиан — лауреат премий «Australian Film Institute» (1979, 1996), Премия Лондонского кружка кинокритиков (1981), «Brisbane International Film Festival» (1995), «Women in Film Crystal Awards» (1995 и «Australian Directors Guild» (2007, 2010).

Личная жизнь 
Джиллиан замужем за Джоном Плеффером. У супругов есть две дочери — Билли Армстронг (род.1986) и вторая дочь, чьё имя неизвестно (род.1989).

Фильмография

Режиссёр 

 1979 — «Моя блестящая карьера» / My Brilliant Career

  — «Миссис Соффел» / Mrs. Soffel
  — «Пламя в душе» / Fires Within
  — «Наши последние дни» / The Last Days of Chez Nous
  — «Маленькие женщины» / Little Women
  — «Оскар и Люсинда» / Oscar and Lucinda
  — «Шарлотта Грей» / Charlotte Gray
  — «Смертельный номер» / Death Defying Acts

Ссылки 

Арт-директора
Лауреаты премии AACTA за лучшую режиссуру